Die 9. Internationalen Tennismeisterschaften von Polen fanden vom 13. bis 22. August 1946 beim Sportklub Odwet in Sopot statt. Es war die erste Austragung dieses Turniers seit dem Überfall auf Polen im Jahr 1939. Wegen des anhaltend schlechten Wetters wurde das Turnier um mehrere Tage verlängert. Es wurde nur von polnischen Spielern bestritten, da die Bemühungen um ausländische Spieler erfolglos blieben. Die polnische Spitzenspielerin Jadwiga Jędrzejowska traf aus London zu spät ein und konnte am Turnier nicht teilnehmen.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Mixed

Quellen 
 Start, 1946, Nr. 49–51, verfügbar bei sbc.org.pl
 Głos Wielkopolski, Ausgaben vom 17. und 20. August 1946, verfügbar bei wbc.poznan.pl
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20., 22. und 23. August 1946, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Dziennik Baltycki, Ausgabe vom 19. August 1946, verfügbar bei bibliotekacyfrowa.eu

Weblinks 
 Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1946 auf historiapolskiegotenisa.pl

Tennisturnier in Sopot
Tennisturnier 1946